Шемрок Роверс (ірл. Cumann Peile Ruagairí na Seamróige) — ірландський футбольний клуб з Дубліна, заснований у 1901. 
 Тампінс Роверс, Футбольний клуб «Тампінс Роверс» або просто «Тампінс Роверс» англ. Tampines Rovers Football Club — сінгапурський футбольний клуб з району Тампінс.
 Мхламбанятсі Роверс, Футбольний клуб «Мхламбанятсі Роверс» або просто Мхламбанятсі Роверс ({{lang-en|Mhlambanyatsi Rovers Football Club}) — свазілендський футбольний клуб.
 Альбіон Роверз, «Роверс». Клуб вступив у другий дивізіон Шотландської футбольної ліги в 1903 році, але в 1915 році другий дивізіон був ліквідований і «Альбіон Роверс».
 Форест Грін Роверс, ФК «Форест Грін Роверс» (англ. Forest Green Rovers Football Club) — англійський футбольний клуб з міста Нейлсворт, заснований у 1889 році.